Клопфенштейн () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (1921—2002) — швейцарский прыгун с трамплина, участник зимних Олимпийских игр 1948 года, чемпион Швейцарии (1949).
  (род. 1983) — американский футболист.
  (род. 1944) — швейцарский кинорежиссёр, лауреат Швейцарской кинопремии за лучший фильм (1998).
  (1927—1984) — швейцарский дирижёр и музыкальный журналист, директор Международного музыкального фестиваля в Монтрё (1968—1983), отец Эрве Клопфенштейна.
  (род. 1977) — американский певец и музыкант.
  (род. 1957) — швейцарский дирижёр, руководитель Женевского симфонического оркестра (1989—2013), генеральный директор Лозаннской консерватории (2010—2018), сын Рене Клопфенштейна.